Blackjack, kaartspel uit het casino
 Black Jack (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Black Jack (televisieserie), Australische detective-televisieserie
 Black Jack (bier), Belgisch bier
 Black Jack (band), Japanse rockgroep
 Black Jack (manga), Japanse strip uit de jaren 1970
 Black Jack (1927), een film uit Orville O. Dull
 Black Jack (1950), een film van Julien Duvivier
 Black Jack (1979), een film van Ken Loach
 Toepolev Tu-160, Russische bommenwerper, NAVO-codenaam: Blackjack